El campeonato de motociclismo de 2006 comenzó el 26 de marzo, con el Gran Premio de España disputado en Jerez de la Frontera y terminó el 29 de octubre de 2006, con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, disputado en Cheste.

En el campeonato existen tres categorías, en función de la cilindrdada máxima de la motocicleta. Así se disputan las categorías de MotoGP, 250cc y 125cc.

Equipos y pilotos

MotoGP

250cc

125cc

Calendario 

 † Solo MotoGP.
 †† Carrera el sábado.

Resultados

Resultados por Gran Premio

Clasificación por pilotos en MotoGP 
 Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera.

Clasificación por constructores en MotoGP

Clasificación por pilotos en 250cc

Clasificación por constructores en 250cc

Clasificación por pilotos en 125cc

Clasificación por constructores en 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Mundial de Motociclismo

2006
Motociclismo en 2006
Motociclismo